Stava bezeichnet

 einen religiösen Text des Hinduismus, siehe Stotra
 Stava (Österåker), eine Ortschaft in der schwedischen Gemeinde Österåker
 Stava (Tesero), einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Tesero
 auf italienisch den Südtiroler Ort Staben